Giada Morucci (1998) – calciatrice italiana
 Valerio Morucci (1949) – ex brigatista italiano